Sergej Makarov je jméno několika významných osobností:
 Sergej Makarov (oštěpař) (* 1973) – ruský oštěpař
 Sergej Makarov (lední hokejista) (* 1958) – sovětský a později ruský lední hokejista
 Sergej Makarov (fotbalista) (* 1996) – ruský fotbalista
 Sergej Makarov (volejbalista) (* 1980) – ruský volejbalista

Související články 
 Makarov